У́нгер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Унгер, Анна (род. 1944) — восточногерманская лыжница.
 Унгер, Ганс (настоящее имя Карл Фридрих Иоганнес Унгер; 1872—1936) — немецкий художник-символист, а также график, мастер мозаичных работ.
 
 Унгер, Герард (1942—2018) — нидерландский типограф и графический дизайнер.
 Унгер, Иосиф (1828—1913) — австрийский юрист и политик.
 Унгер, Каролина (1803—1877) — австрийская певица.
 
 Унгер, Роберто Мангабейра (род. 1947) — левый социальный теоретик, экономист, философ, политик и один из основоположников критической теории в праве.
 Унгер, Франц (1800—1870) — австрийский ботаник и педагог.
 Унгер, Хайнц (1895—1965) — немецкий дирижёр.
 Унгер, Эрих (1887—1950) — еврейский философ, автор статей и книг на немецком языке.